Parenthood (film), een Amerikaanse film uit 1989 onder regie van Ron Howard
Parenthood (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie over een wijdvertakte familie, uitgezonden door NBC, gebaseerd op de film
Parenthood (televisieserie 1990-1991), een Amerikaanse dramaserie, gebaseerd op de film
Parenthood (ER), de vierde aflevering van het dertiende seizoen van de televisieserie ER